Laskowski oder Laskowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Eisenblätter-Laskowski (1908–2003), deutsche Malerin
 Ernst Laskowski (auch Ernst Laskowsky; 1885–1935), Theater- und Stummfilmschauspieler
 Hans Laskowski (1900–1979), deutscher Maler, siehe Hans Lasko
 Iwan Fjodorowitsch Laskowski (1799–1855), russischer Komponist und Pianist
 Jan Laskowski (1928–2014), polnischer Kameramann und Filmregisseur
 Jan Ludyga-Laskowski (1894–1956), polnischer Offizier und politischer Aktivist
 Kazimierz Laskowski (1899–1961), polnischer Fechter
 Manfred Laskowski, deutscher Schwimmer
 Paweł Hulka-Laskowski (1881–1946), polnischer Schriftsteller
 Peter Laskowski (1946–2002), deutscher Politiker (SPD)
 Rainer Laskowsky (1948–2015), deutscher Fußballspieler
 Silke Ruth Laskowski (* 1965), deutsche Juristin und Hochschullehrerin
 Werner Laskowski (1908–1973), deutscher Verwaltungsbeamter
 Zygmunt Laskowski (1841–1928), französisch-polnischer Mediziner und Hochschullehrer